Osmar Donizete Cândido, mejor conocido como Donizete Pantera para distinguirlo de Donizete Oliveira (n.24 de octubre de 1968, Prados, Minas Gerais), es un exfutbolista brasileño. Formó junto con Túlio Humberto Pereira da Costa, una de las duplas más famosas del fútbol brasileño.

Clubes

Referencias 

 Ficha de Osmar Donizete
 3=sambafoot.com.br Ficha de Osmar Donizete

Futbolistas de Brasil
Futbolistas de Brasil en la Copa de Oro de la Concacaf de 1998
Futbolistas del Volta Redonda Futebol Clube
Futbolistas del São José Esporte Clube
Futbolistas del Botafogo de Futebol e Regatas
Futbolistas del Tecos Fútbol Club
Futbolistas del Tokyo Verdy
Futbolistas del Sport Lisboa e Benfica
Futbolistas del Sport Club Corinthians Paulista
Futbolistas del Cruzeiro Esporte Clube
Futbolistas del Club de Regatas Vasco da Gama
Futbolistas de la Sociedade Esportiva Palmeiras
Futbolistas de los Tigres de la UANL
Futbolistas del Macaé Esporte Futebol Clube